Nazi steht für:

 Kurzwort für Nationalsozialist, siehe Nazi
 Kose-/Kurzform des Vornamens Ignatius

Nāzī steht für:
 Nāzī, Ort im Khomeyn County, Provinz Markazi, Iran

Siehe auch:
 Nasi
 Nati

Abkürzung